

Sigle 
 Piede al secondo, misura della velocità in unità imperiali, pari a 
 Flight progress strip – Striscia progresso volo
 First person shooter – sparatutto in prima persona, genere di videogiochi
 Floating Point Systems – azienda di computer fondata nel 1970 e in seguito comprata da Cray Research
 Forssan Palloseura – squadra di hockey su ghiaccio finlandese
 Fotogrammi per secondo – misura della velocità di aggiornamento di un qualunque mezzo visivo

Codici 
 FPS – codice vettore ICAO di Flightpass Limited